Лужац је насеље у општини Беране у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 823 становника (према попису из 1991. било је 717 становника).

Демографија 
У насељу Лужац живи 583 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 33,5 година (32,0 код мушкараца и 35,2 код жена). У насељу има 228 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,61.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2003. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Беране
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори